Riopa (schimmelgeslacht), is een geslacht van schimmels in de familie Polyporaceae.
 Riopa (hagedissen), is een geslacht van hagedissen in de familie Scincidae.